Friedrich Hollaender – compositore tedesco
 Gustav Hollaender – violinista, direttore d'orchestra e compositore tedesco
 Victor Hollaender – pianista, direttore d'orchestra e compositore tedesco. Usò anche lo pseudonimo di Arricha del Tolveno